— японская фамилия. Известные носители:
 Ямадзаки, Ивао (1894—1968) — японский государственный деятель, министр внутренних дел Японии (1945 и 1960).
 Ямадзаки, Киити (в монашестве Николай; 1872—1956) — епископ Северо-Американской митрополии, епископ Русской православной церкви, епископ Токийский и Японский.
 Ямадзаки, Мари (род. 1967) — японская мангака.
  (род. 1942) — японский политик.
 Ямадзаки, Наоко (род. 1970) — японский авиаинженер и астронавт JAXA.
 Ямадзаки, Сюмпэй (род. 1942) — японский изобретатель, разработчик компьютерных мониторов.
 Ямадзаки, Мэй (род. 2005) —японский певица.
 Ямадзаки, Кэнто (род. 1994) — японский актёр и модель.